Municipio de Corydon puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Corydon (condado de Wayne, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Wayne.
 Municipio de Corydon (condado de McKean, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de McKean.